Jméno a příjmení František Černohouz se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 František Černohouz (děkan) – český římskokatolický kněz, děkan v Dobrovici, spisovatel a kazatel (1810–1891)
 František Černohouz (kněz) – český římskokatolický kněz, farář v Kněžmostě a publicista (1810–1890)